Die 41. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1937/38 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Lugano.

Nationalliga 

|}

Aufstiegsspiele 
Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe Ost und Gruppe West aus der 1. Liga spielten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Nationalliga.

|}

Der FC Bern stieg in die 1. Liga ab. Der FC La Chaux-de-Fonds hat ihn ersetzt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1937/38 – Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1937/38 – Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1937/38 – Website (italienisch)

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1938
Fußballsaison 1937/38